Юзеф Владислав Быховец (Иосиф-Владислав Быховец; 1778 — 1845) — польский писатель и философ; офицер.

Учился в Виленском и некоторых немецких университетах, затем вступил в наполеоновское войско и после 1815 года поселился в Вильно. Последователь Канта и переводчик некоторых его сочинений (, przeł. Józef Bychowiec, Königsberg: Hering und Haberland, 1799; 2-gie wyd. Breslau, 1832; , przeł. Józef Bychowiec, w: Sztuka zapobiegania chorobom, Wilno, 1843, s. 88—112).

Перевёл на польский язык трактат Гердера «Идеи к философии истории человечества» (, 1838; переиздан в 2002 году). Из написанного им следует также отметить  (Варшава, 1817) и перевод Кодекса Наполеона.

Примечания

Ссылки 
 

Персоны без указанного места рождения
Писатели Польши